Дост:
 Дост Мухаммед
 Дост, Шах Мухаммед (род. 1929) — государственный деятель и дипломат Афганистана.
 Дост, Бас — голландский футболист

См. также 
 Тарих-и Дост-султан
 Доста